Хельмут Сенекович (; 22 октября 1933, Грац — 9 сентября 2007, Клостернойбург) — австрийский футболист, играл на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры - футбольный тренер.

Карьера 
Родился 22 октября 1933 года в городе Грац. Воспитанник футбольной школы «Штурма» . Профессиональную футбольную карьеру начал в 1955 году в основной команде этого же клуба, проведя там четыре сезона.

Затем перебрался в клуб «Фёрст», где провел три сезона. Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Реал Бетис», к составу которого присоединился в 1961 году. Сыграл за клуб из Севильи следующие три сезона своей игровой карьеры.

В 1964 году перешёл в клуб «Ваккер», где отыграл 7 сезонов. Завершил профессиональную карьеру футболиста в этой команде в 1971 году.

В 1957 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции, на котором сыграл в трех матчах .

На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 12 лет, провел в форме главной команды страны лишь 18 матчей, забив 5 голов.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру сразу же по завершении карьеры игрока в 1971 году, возглавив тренерский штаб клуба ГАК (Грац).

В дальнейшем возглавлял ряд клубов, а также сборную Австрии, которую вывел в финальную часть чемпионата мира 1978 года в Аргентине.

Последним местом тренерской работы был клуб «Винер Шпорт-Клуб».

Сенекович умер 9 сентября 2007 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни в городе Клостернойбург.

Достижения

Командные 
 Чемпион австрийской Штатслиги: 1971
 Обладатель Кубка Австрии: 1970

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте national-football-teams.com 
 Helmut Senekowitsch at eintracht-archiv.de 
 Helmut Senekowitsch at BDFutbol.com

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук (1915)
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК ГАК
Тренеры ФК «Линц»
Тренеры ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Тренеры ФК «Текос»
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»
Тренеры ФК «Панатинаикос»
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей
Тренеры ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Кадис»
Тренеры ФК «Паниониос»
Тренеры ФК «Омония» Никосия
Тренеры ФК ЛАСК
Тренеры ФК «Винер Шпорт-Клуб»